Symfonie nr. 2 (Joseph Haydn), ergens tussen 1757 en 1761
 Symfonie nr. 2 (Michael Haydn), 1761